El Torneig de Queens 2009 o també conegut per AEGON Championships 2009 és una competició tennística jugada sobre herba. És la 38a edició del torneig i forma part de les Series 250 de l'ATP. Es juga al Queen's Club a Londres, Anglaterra, del 8 al 14 de juny del 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009